Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Assente
 Assente

 Christian Vinck (ultimo turno)
 Álex López Morón (secondo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)

Qualificati 

 Gérard Solvès
 Davide Scala

 Ivan Ljubičić
 Igor Kornienko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 1999
ATP Tour 1999